New Forest kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 New Forest (distrikt), distrikt, England, Hampshire, 
 New Forest, skog, England, 
 New Forest (parish), civil parish, England, North Yorkshire, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar